Garten steht für:

 Garten, abgegrenztes Stück Land, in dem Pflanzen angebaut werden

geografische Objekte:
 Garten (Freising), Ortsteil von Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Garten (Geratskirchen), Ortsteil von Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Garten (Runding), Ortsteil von Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Garten, deutscher Name von Hrodna, Weißrussland
 Garten, deutscher Name von Garda, Italien
 Haus Garten (Dresden), Gebäude

Garten ist der Familienname folgender Personen
 Hans-Heinrich Garten (1901–1944), deutscher Jurist und Landrat
 Hermann Moritz Garten († 1862), deutscher Jurist und Politiker
 Hugo Garten (1817–1893), sächsischer Generalmajor
 Ina Garten (* 1948), US-amerikanische Köchin, Kochbuchautorin und Kolumnistin
 Klaus Garten (1941–1965), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Marius Garten (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Matthias Garten (* 1964), deutscher Autor
 Otto Garten (Ota Garten; 1902–2000), deutsch-sorbischer Künstler
 Siegfried Garten (1871–1923), deutscher Physiologe
 Werner Garten (1930–2022), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Garten (1888–1959), Ingenieur

Siehe auch:
 Der Garten